Masaba peut être :
 Masaba, écriture syllabique utilisée en bambara au Mali.
 Masaba ou gisu, langue bantoue d'Ouganda.
 Masaba, peuple bantou du Kenya.
 Masaba, district du comté de Migori au Kenya.
 Masaba, village du district de Masaba au Kenya.
 Masaba, roi peul de Noupé.

Patronymie 

 Bello Masaba (1924-2017), nigérian polygame